Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Álex Calatrava e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Raemon Sluiter e Peter Wessels 6-7, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Bernardo Mota (quarti di finale)
 Nicola Bruno /  Mathias Huning (semifinali)

 Carlos Martinez-Comet /  Eduardo Nicolas-Espin (primo turno)
 Juan Ignacio Carrasco /  Davide Sanguinetti (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1997